Il singolare del WCT Tournament of Champions 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Andre Agassi era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Ivan Lendl.

Lendl ha battuto in finale 6–2, 6–1 Jaime Yzaga.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

WCT Tournament of Champions 1989